Die Erste Division 1974/75 war die 72. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. August 1974 und endete am 11. Mai 1975.

Modus 
Der KBFV beschloss 1974 die erste Liga auf 18 Vereine zu vergrößern. Der Übergang wurde in drei Phasen vollzogen. Diese Saison wurde mit 20 Vereinen gespielt, 1975/76 mit 19 Vereinen und 1976/77 mit 18 Vereinen.

Die 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Vereine stiegen ab und wurden in der Folgesaison durch zwei Teams ersetzt.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1974/75